Dorfkirche Zachow oder Kirche Zachow ist der Name folgender Bauwerke:

Deutschland
 Dorfkirche Zachow (Ketzin/Havel), Brandenburg
 Dorfkirche Zachow (Groß Nemerow), Mecklenburg-Vorpommern, siehe Zachow (Groß Nemerow)#Bauwerke

Polen
 Kirche der Gottesmutter von Tschenstochau (Czachów), Westpommern